Le siège d'Autun peut désigner :
 le  en 270 par l'usurpateur Victorien ;
 le siège d'Autun en 356 par les Alamans ;
 le siège d'Autun en 1591 durant les guerres de Religion.